Le district de Topoľčany (en ) est l’un des 79 districts de Slovaquie, dans la région de Nitra. Il est constitué de 54 communes (dont une ville) et avait  habitants au 31 décembre 2014.

Liste des communes 
Les villes sont indiquées en gras.

Notes et références 

Topoľčany